Manito peut se référer à:

Personnes 
 Jesús Alejandro Pérez, également connu sous le nom de «Manito».
 João Manito Lopes, une personne portugaise connue du nom de "Manito".

Toponymes 

 Manito, Illinois, États-Unis
 Manito, province d'Albay, Philippines

Voir aussi 
 Manito Park and Botanical Gardens
 Canton de Manito
 Manito (film)